GBH steht für:

 GBH (Band), britische Punkband

GBH steht als Abkürzung für:
 Gewerkschaft Bau und Holz, ehemalige schweizerische Gewerkschaft, die 1993 Teil der Gewerkschaft Bau und Industrie (GBI) wurde
 Gewerkschaft Bau-Holz, Teilgewerkschaft des Österreichischen Gewerkschaftsbundes
 Grievous bodily harm, schwere Körperverletzung im Strafrecht von England und Wales
 Gesellschaft für Bauen und Wohnen Hannover, Wohnungsunternehmen in Hannover

Abkürzung